Summertown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Summertown (Georgia)
 Summertown (Kalifornien)
 Summertown (Tennessee)

in Australien:
 Summertown (South Australia)

im Vereinigten Königreich:
 Summertown (Oxford), Vorort